Le Clan des gangsters (La banda de los tres crisantemos) d'Ignacio F. Iquino sorti en 1970.
 Le Clan des gangsters (Educazione siberiana) de Gabriele Salvatores sorti en 2013.